Warm-up – pratica sportiva
 Warm Up – videogioco del 1991
 Warm Up! – videogioco del 2000
 The Warm Up – mixtape di J. Cole